

Geografia
Staiti, comune della provincia di Reggio Calabria

Persone
Staiti – famiglia nobiliare di Trapani
Tomaso Staiti di Cuddia delle Chiuse – politico italiano
Giulio D'Alì Staiti – Sindaco di Trapani
Giovambatista Staiti – retroammiraglio del Regno delle Due Sicilie